Matsui kan som auktorsförkortning betyda:

 Masafumi Matsui
 Tohru Matsui

Robotskapade auktorsförkortningar